Соколо́в Бори́с:

 Соколов Борис Вадимович (1957) — російський історик (д.філол.н., проф.), фахівець з воєнної історії, критик, публіцист
 Соколов Борис Матвійович (1889, Ніжин — 1930, Москва) — російський фольклорист, етнограф.
 Соколов Борис Олександрович (1930) — російський геолог-нафтовик, член-кореспондент РАН (1997).
 Соколов Борис Павлович (1897, Харків — 1984, Дніпропетровськ) — український агроном-селекціонер, Герой Соціалістичної Праці (1972).
 Соколов Борис Сергійович (1914, Вишній Волочок) — російський геолог, палеонтолог, академік АН СРСР (1968).